Die Football League First Division 1903/04 war die 16. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1903 und endete am 30. April 1904.

The Wednesday verteidigte den Vorjahrestitel und gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Aufsteiger Manchester City die zweite englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Neben Manchester City konnte mit Small Heath auch der zweite Aufsteiger die Klasse erhalten. Stattdessen mussten der FC Liverpool und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Preston North End und Woolwich Arsenal ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von The Wednesday 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1903/04 für The Wednesday in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Keith Farnsworth: Sheffield Wednesday. A Complete Record 1867–1987. Breedon, Derby 1987, ISBN 0-907969-25-9.

Weblinks 
 England 1903-04 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1903/04
Fußballsaison 1903/04